Открытый чемпионат Эшторила 2018 — 29-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося с 2015 года в португальском городе Кашкайш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 с призовым фондом около 501 тысячи евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2018 году турнир прошёл с 30 апреля по 6 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Пабло Карреньо Буста
 в парном разряде —  Майкл Винус и  Райан Харрисон

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Кевин Андерсон (№ 8 в мире на тот момент). Южноафриканец проиграл уже стартовый матч во втором раунде греку Стефаносу Циципасу. Под вторым номером был посеян прошлогодний чемпион Пабло Карреньо Буста (№ 11 в мире). Испанский теннисист на этот раз доиграл до полуфинал, где проиграл теннисисту без посева Фрэнсису Тиафо. Американец в финале в свою очередь проиграл местному теннисисту Жуану Соузе. Представитель Португалии впервые смог выиграть домашний турнир и всего второй раз сыграл в финале (до Соузы в 2010 году в финал вышел Фредерико Жил, который тогда проиграл). В основной сетке сыграл один представитель России Даниил Медведев который проиграл уже в первом раунде.

В парном разряде прошлогодние чемпионы Майкл Винус и Райан Харрисон не защищали свой титул, однако Винус сыграл на турнире в паре с Равеном Класеном и проиграл в первом раунде. Победу смог одержать британский дуэт Кэмерон Норри и Кайл Эдмунд, которые в финале обыграли испанский дуэт Уэсли Колхофа и Артёма Ситака. Представители Великобритании впервые победили на этом турнире, учитывая все соревнования.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 23 апреля 2018.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Алекс де Минор
  Фредерику Феррейра Сильва
  Педру Соуза

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Симоне Болелли
  Жуан Домингеш
  Рикардо Охеда Лара
  Тим Смычек

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жуан Соуза обыграл  Фрэнсиса Тиафо со счётом 6-4, 6-4.
 Соуза выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Тиафо сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15
| team-width=150

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Жуан Соуза
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Фрэнсис Тиафо
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Кэмерон Норри /  Кайл Эдмунд''' обыграли  Уэсли Колхофа /  Артёма Ситака со счётом 6-4, 6-2.
 Норри и Эдмунд выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 Мировой тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
Официальный сайт

 

Португалия
Теннис
Апрель 2018 года
Май 2018 года
2018